Helecho hembra puede referirse a:
 El nombre común de la planta Athyrium filix-femina;
 El nombre común de la planta Pteridium aquilinum.